George van Lalaing, graaf van Rennenberg, stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
 Hoeve Rennenberg, voormalige kasteelboerderij in Heerlen